Бур'ян — небажана рослинність в угіддях, посівах, насадженнях культурних рослин.
Бур'яни (село) — село, Вінницька область, Гайсинський район

 Перелік всіх видів бур'янів на території України.